

Patronyme 

 Élie Fréron (1718-1776), journaliste, critique et polémiste français, la bête noire de Voltaire ;
 Louis-Marie-Stanislas Fréron (1754-1802), son fils, journaliste et révolutionnaire français, amant de Pauline Bonaparte.